Yongsan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yongsan-myeon, Yeongdong-gun, socken i Yeongdong-gun, Norra Chungcheong, 
 Yongsan-myeon, Jangheung-gun, socken i Jangheung-gun, Södra Jeolla,